Diocesi di Santa María de Los Ángeles, in Cile, fino al 2009 diocesi di Los Ángeles
 Arcidiocesi di Los Angeles, negli Stati Uniti